Pradipta est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1990), joueuse de badminton indonésienne

Prénom
, professeur et directeur indien
 (née en 1966), homme politique indien
 (née en 1998), joueur de cricket indien

Homonymie de patronyme